The Primitive Call – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Chatterton
The Primitive Call – film del 1917 diretto da Bertram Bracken